League of Ireland (1926/1927) była 6. edycją najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Irlandii. W rozgrywkach brało udział 10 zespołów. Tytułu nie obroniła drużyna Shelbourne FC. Nowym mistrzem Irlandii został zespół Shamrock Rovers.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 League of Ireland Premier Division

Bibliografia 
 

1926 w Irlandii
1926 w piłce nożnej
1927 w Irlandii
1927 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Irlandii